Mount George kan syfta på följande:

 Mount George, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount George, New South Wales, en ort i Australien